WGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warrangal (India)